À la belle étoile é um filme francês de Antoine Desrosières, estreou em 1993.

Ligações externas
 À la belle étoile no IMDB

Filmes da França de 1993
Filmes em língua francesa